Ashland kan syfta på:

Geografi

Städer
 Ashland, Alabama, stad i USA
 Ashland, Kalifornien, stad i USA
 Ashland, Kansas, stad i USA
 Ashland, Kentucky, stad i USA
 Ashland, Mississippi, stad i USA
 Ashland, Missouri, stad i USA
 Ashland, Nebraska, stad i USA
 Ashland, New Hampshire, stad i USA
 Ashland, Ohio, stad i USA
 Ashland, Oregon, stad i USA 
 Ashland, West Virginia, stad i USA
 Ashland, Wisconsin, stad i USA

Counties
 Ashland County

Företag
 Ashland Inc., amerikansk kemisk– och petroleumbolag.